Die US Open 2018 im Badminton fanden vom 12. bis zum 17. Juni 2018 im Titan Gym in Fullerton statt.

Herreneinzel

Setzliste 
 Lin Dan (1. Runde)
 Sameer Verma (zurückgezogen)
 Brice Leverdez (2. Runde)
 Khosit Phetpradab (Halbfinale)
 Suppanyu Avihingsanon (2. Runde)
 Mark Caljouw (Finale)
 Kantaphon Wangcharoen (Viertelfinale)
 Ygor Coelho (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Zhang Beiwen (Finale)
 Sayaka Sato (2. Runde)
 Michelle Li (Halbfinale)
 Aya Ohori (Halbfinale)
 Busanan Ongbumrungpan (Viertelfinale)
 Pornpawee Chochuwong (Viertelfinale)
 Kim Hyo-min (Viertelfinale)
 Beatriz Corrales (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Marcus Ellis / Chris Langridge (Viertelfinale)
 Manu Attri / B. Sumeeth Reddy (1. Runde)
 Tinn Isriyanet / Kittisak Namdash (1. Runde)
 Mark Lamsfuß / Marvin Seidel (1. Runde)
 Josche Zurwonne / Jones Ralfy Jansen (Viertelfinale)
 Nipitphon Puangpuapech / Nanthakarn Yordphaisong (2. Runde)
 Robin Tabeling / Jelle Maas (2. Runde)
 Han Chengkai / Zhou Haodong (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Naoko Fukuman / Kurumi Yonao (Halbfinale)
 Selena Piek / Cheryl Seinen (2. Runde)
 Émilie Lefel / Anne Tran (2. Runde)
 Isabel Herttrich / Carla Nelte (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Marcus Ellis / Lauren Smith (Viertelfinale)
 Mark Lamsfuß / Isabel Herttrich (Halbfinale)
 Jacco Arends / Selena Piek (1. Runde)
 Marvin Seidel / Linda Efler (Finale)
 Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (Champions)
 Lu Kai / Chen Lu (Viertelfinale)
 Ben Lane / Jessica Pugh (Halbfinale)
 Cheryl Seinen / Robin Tabeling (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2018
Badminton 2018
Sportveranstaltung in Fullerton (Kalifornien)